Natividade da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Natividade da Serra (ort), São Paulo, 
 Natividade da Serra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar